Bayán arabo
 Bayán persiano